Jõeküla (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Jõeküla (Järva), een dorp in de Estlandse gemeente Järva
 Jõeküla (Türi), een dorp in de Estlandse gemeente Türi
 Jõeküla (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald